Odem steht für:

 Atem, die beim Atmen bewegte Luftmenge
 in der Bibel, für das, was Gott dem Menschen eingehaucht hat, siehe Ruach
 Odem (Band), ehemalige deutsche Rechtsrock-Band
 Odem (Texas), Ort im San Patricio County
 Odem (Graffitikünstler) (eigentlich Petar Kundid; 1973–2016), Berliner Graffitikünstler kroatischer Abstammung

ODEM steht für:
 Online-Demonstrations-Plattform ODEM.org 

OdeM steht für:
 Orden de la Merced, ein katholischer Männerorden, siehe Mercedarier

Abkürzung